Александр Андреевич Яковлев (Султан Магомедович Тихаев) (род. 18 июля 1984, Новгород) — российский спортсмен, мастер спорта по самбо, боевому самбо, вольной борьбе, рукопашному бою, профессиональный боец смешанного стиля, выступающий в полусредней весовой категории. Победитель турниров M-1 Challenge, Shooto, BodogFight, Legend, UFC.

Биография 
Александр родился 18 июля 1984 года в Новгороде. Мама — Кузнецова Любовь Валерьевна, отец — Яковлев Андрей. В 1995 отчим Тихаев Магомед привел Александра в СДЮШОР по вольной борьбе «Олимпиец» к тренеру Дмитриеву Андрею Юрьевичу, у которого Саша занимался вольной борьбой до 2002 года. Младший брат по матери — Расул Тихаев, борец вольного стиля, ныне выступает за Белоруссию, призёр чемпионата Европы.

В 2002 году Александр поступил в Санкт-Петербургский университет МВД России на очное отделение.

В 2003 году Александр познакомился с Андреем Семеновым, который и привёл Яковлева в мир смешанных единоборств.

В 2004 году в возрасте 19 лет Александр дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах на турнире лиги М-1. Параллельно он также выступал в соревнованиях по самбо, боевому самбо, вольной борьбе и рукопашному бою, и в дальнейшем выполнил норматив мастера спорта по этим видам. После окончания университета в 2007 году, Александра в звании лейтенанта юстиции распределяют на работу в УВД по Новгородской области, где по условиям контракта он обязан был отработать 5 лет. Но через 9 месяцев расторгает контракт и увольняется из органов внутренних дел для продолжения своей спортивной карьеры.

С мая 2008 по май 2009 года проходит срочную воинскую службу во Внутренних Войсках МВД России, посёлок Лемболово, в/ч 6716.

В 2011 году Александр подписал контракт с M-1 global и начал выступать на турнирах этой организации. После истечения срока действия контракта с М-1 Яковлев не захотел продлевать его и продолжил выступать уже в других лигах. 8 ноября 2013 года на турнире «Легенда» Александр одержал победу над британским бойцом Полом Дейли, после чего подписал контракт с UFC.

Выступление в UFC 
Дебютировал в UFC 31 мая 2014 года в бой против Демиана Майи и уступил единогласным решением судей..Далее потерпел поражение от шведа Нико Мусоке также единогласным решением судей. Потом в апреле 2015 года победил Грея Мейнарда единогласным решение судей, бой проходил в рамках легкового веса. В январе 2016 года Яковлев вернулся в полусредний вес и нокаутом победил американца Джорджа Салливана. После этого в 2016 году провел еще два поединка и оба проиграл. Сначала проиграл будущему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману единогласным решением судей, а после Заку Каммингсу болевым приемом. 

20 апреля 2019 года вернулся в октагон UFC после простоя в два с половиной года. На втором российском турнире UFC в Санкт-Петербурге победил удушением бразильца Алекса да Силву. В этом бою Александр вновь вернулся в легкий вес.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по боевому самбо 2009 года — ;

Статистика в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|24-10-1
| Йоэль Альварес
|Болевой приём (armbar)
|UFC 254
|
|align=center|1
|align=center|3:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center|24-9-1
| Рузвельт Робертс
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|  
|-
|Победа
|align=center|24-8-1
| Алекс да Сильва Коэльо
|Сабмишн (удушение гильотина)
|UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik 
|
|align=center|2
|align=center|3:10
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|23-8-1
| Зак Каммингс
|Сабмишном (рычаг локтя)
|UFC Fight Night 99 — Mousasi vs. Hall 2
|
|align=center|2
|align=center|4:02
|Белфаст, Северная Ирландия
|
|-
|Поражение
|align=center|23-7-1
| Камару Усман
|Единогласное решение
|UFC on Fox 20 — Holm vs. Shevchenko
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|23-6-1
| Джордж Салливан
|Нокаут
|UFC on Fox: Johnson vs. Bader
|
|align=center|1
|align=center|3:59
|Нью-Джерси, США
|<small>Вернулся в полусредний вес
|-
|Победа
|align=center|22-6-1
| Грей Мейнард
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Вирджиния, США
|<small>бой в легком весе
|-
|Поражение
|align=center|21-6-1
| Нико Мусоке
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Nelson vs. Story
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Стокгольм, Швеция
|<small>
|-
|Поражение
|align=center|21-5-1
| Демиан Майя
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter Brazil 3 Finale: Miocic vs. Maldonado
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Пауло, Бразилия
|<small>Дебют в UFC
|-
|Победа
|align=center|21-4-1
| Пол Дейли
|Единогласное решение
|Легенда — Часть 2: Вторжение
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-4-1
| Рейнальдо да Сильва
|Единогласное решение
|Fightspirit Championship 1
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Колпино, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-4-1
| Мурад Абдулаев
|Раздельное решение
|M-1 Challenge 38
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-4-1
| Рашид Магомедов
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 35
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Ничья
|align=center|18-3-1
| Шамиль Завуров
|Ничья
|M-1 Challenge 31
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-3
| Хуан Мануэль Суарес
|Технический нокаут (удары)
|M-1 Global: Fedor vs. Monson
|
|align=center|2
|align=center|3:55
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
| Кристиан Экерлин
|Сабмишн (удушение сзади)
|M-1 Challenge 25
|
|align=center|2
|align=center|3:14
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Димитри Ангелов
|Сабмишн (удушение сзади)
|IM 1 — Team Saint Petersburg vs. Team France
|
|align=center|2
|align=center|3:40
|Череповец, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Хамид Герейханов
|Сабмишн (удушение сзади)
|Draka — Governor’s Cup 2010
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
| Ваха Тадевосян
|Сабмишн (удушение треугольником)
|ProFC — Union Nation Cup 7
|
|align=center|1
|align=center|4:55
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-3
| Джейкоб Макклинток
|Сабмишном (рычаг локтя)
|fightFORCE — Day of Anger
|
|align=center|1
|align=center|4:59
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
| Юрий Пулаев
|Сабмишн (удушение сзади)
|Shooto Russia — Against The War
|
|align=center|1
|align=center|3:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Александр Кокоев
|Сабмишн (удушение сзади)
|Bodog Fight — USA vs. Russia
|
|align=center|2
|align=center|4:43
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Гигам Матевосян
|Единогласное решение
|PGM — Russia vs. Novgorod
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Великий Новгород, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Гигам Матевосян
|Сабмишн (удушение треугольником)
|PGM — Russia vs. Novgorod
|
|align=center|2
|align=center|2:15
|Великий Новгород, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-2
| Карл Амуссу
|Сабмишном (рычаг локтя)
|M-1 MFC — International Mix Fight
|
|align=center|1
|align=center|1:44
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Ишхан Захарян
|Нокаут (удары)
|M-1 — International Fight Nights 6
|
|align=center|1
|align=center|3:26
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Андрей Симыкин
|Технический нокаут (удары)
|M-1 — Mix-Fight Tournament
|
|align=center|3
|align=center|1:40
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Александр Гребенкин
|Технический нокаут (удары)
|M-1 MFC — New Blood
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Олег Глазунов
|Нокаут (удары)
|M-1 MFC — New Blood
|
|align=center|2
|align=center|1:40
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Данила Веселов
|Единогласное решение
|M-1 MFC — Mix-fight
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Артур Корчемный
|Технический нокаут (удары)
|CF — Champions Fight
|
|align=center|1
|align=center|3:20
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Дмитрий Соков
|Технический нокаут (удары)
|M-1 MFC — International Fight Nights
|
|align=center|1
|align=center|1:32
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Магомед Тугаев
|Сабмишном (ключ на руку)
|M-1 MFC — Mix-fight
|
|align=center|N/A
|align=center|N/A
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Владимир Магомедшайшафиев
|Сабмишн (удушение сзади)
|M-1 MFC — Mix-fight
|
|align=center|N/A
|align=center|N/A
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Владимир Магомедшайшафиев
|Технический нокаут (удары)
|M-1 MFC — Mix-fight
|
|align=center|N/A
|align=center|N/A
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Самбисты России
Бойцы смешанных единоборств России
Выпускники Санкт-Петербургского университета МВД России